Kharagpur bezeichnet in Indien:

 Kharagpur, Stadt in Westbengalen
 Kharagpur (Bihar), Stadt im Distrikt Munger in Bihar
 Kharagpur (Sub-Division), Verwaltungseinheit in Westbengalen